Maraton för herrar vid olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles avgjordes 12 augusti.

Medaljörer

Resultat

Referenser
Resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1984